Shevchenko puede referirse a:

Localidades 

 Shevchenko (Adiguesia), localidad de Adiguesia, en Rusia.
 Shevchenko (Kanevskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kanevskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Shevchenko (Pávlovskaya, Krasnodar), localidad del raión de Pávlovskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Shevchenko (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
 Shevchenko (Tbilískaya, Krasnodar), localidad del raión de Tbilískaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Shevchenko (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
 Shevchenko (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia.

Apellido 
 Shevchenko (apellido) apellido eslavo.